Spanyolország
 Sant Jordi, Palma egyik városrésze a Baleár-szigeteken
 Sant Jordi, hivatalosan San Jorge, község Valencia autonóm közösségben
hasonló
Sant Jordi-díj, spanyol filmművészeti díj